Zuiderpark (Den Haag)
 Zuiderpark (Gent)
 Zuiderpark (Groningen)
 Zuiderpark ('s-Hertogenbosch)
 Zuiderpark (Rotterdam)
 Zuiderpark (Apeldoorn)

En tevens naar:
 Zuiderparkstadion, een voetbalstadion waar ADO Den Haag tot 2007 zijn thuiswedstrijden speelde.